Energiestrom steht für:

In der Physik:
 den Fluss von Energie, siehe Energiefluss
 allgemein die drei Komponenten ,  und  des Energie-Impuls-Tensors
 speziell in der Elektrodynamik beschrieben durch den Poynting-Vektor (Energiestromdichte im elektromagnetischen Feld)
 die (z. B. durch eine Fläche) strömende Energie pro Zeitspanne, auch Energiestromstärke genannt, die dieselbe Einheit hat wie die Leistung (Physik)

Im übertragenen Sinn:
 den Strom spiritueller Energie
 siehe dazu: Vitalismus
 sowie die spirituellen Energien Lebenskraft, Qi und Prana